Eugen Hasler ist der Name folgender Personen:

* Eugen Hasler (Jurist) (1884–1964), Schweizer Jurist und Dichter 
 Eugen Hasler (Politiker) (1911–1981), liechtensteinischer Politiker (VU) 
 Eugen Hasler (Schwinger) (* 1965), Schweizer Schwinger